Government of India Act kan syfta på:

Government of India Act
Government of India Act 1833, alternativt namn för Saint Helena Act 1833,  vilken även skapade befattningen som Indiens generalguvernör
Government of India Act 1858, genom vilken den brittiska regeringen övertog kontrollen av förvaltade områden från Brittiska Ostindiska Kompaniet
Government of India Act 1912, reformerade Indian Councils Act 1909
Government of India Act 1915, konsolidering av tidigare lagstiftning för Brittiska Indien
Government of India Act 1919, reformerade och utökade systemet med lokala lagstiftande råd
Government of India Act 1935, lagstiftning som ej genomfördes till fullo, men vilken kom att utgöra grunden för Indiens och Pakistans självstyre efter delningen

Relaterad lagstiftning
Indian Councils Act 1861, departementalreform av förvaltningen lydande direkt under Indiens generalguvernör
Indian Councils Act 1892, reform som utökade de lokala lagstiftande råden
Indian Councils Act 1909, reform som öppnade för indiska direktvalda ledamöter till de lokala lagstiftande råden